Четаево () — деревня в Касимовском районе Рязанской области. Входит в состав Ахматовского сельского поселения.

Описание 
Расположена в 2,5 км к юго-западу от Ахматово и в 9 км к юго-востоку от Касимова. С юга к деревне примыкает обширный лесной массив в левобережье Оки. Имеется подъездная дорога от Ахматово (продолжается далее по лесу на юг к посёлку Долговского Лесничества).

История 
Относилась к группе кара аймак поселений касимовских татар. В 1862 году в Четаево уже была мечеть. В конце XIX века к приходу мечети относились также жители деревни Аминево (всего 137 чел.).

По дореволюционному административному делению Четаево входило в Татарскую волость Касимовского уезда Рязанской губернии.

Примечания 

Населённые пункты Касимовского района
Населённые пункты касимовских татар